«Алтай» — футбольний клуб з міста Ізмір (Туреччина)

Алтай — місто, районний центр, Східноказахстанська область
 Алтай — станційне селище, Казалінський район, Кизилординська область

Алтай — місто на півночі Сіньцзян-Уйгурського автономного району
 Алтай — частина Ілі-Казахської автономної області

Алтай — місто на південному заході країни
 Алтай — сомон Баян-Улгийського аймаку
 Алтай — сомон аймаку Говь-Алтай

Алтай — республіка в складі Сибірського федерального округу
 Алтай — гори на півдні Сибіру
 Алтай — селище, Калманський район, Алтайський край
 Алтай — село, Кондінський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Алтай — газогін Західний Сибір — Північно-західний Китай

Див. також 
 Алтайські гори